Palas (Turkije), een gemeente in de Turkse provincie Kayseri
Palas de Rei, een gemeente in het Spaanse Galicië
 plaatsen in Indonesië:
 Palas (Pangkalan Kuras)
 Palas (Rumbai)
Trioemf-Palas, een gebouw in de Russische hoofdstad Moskou
de Engelse naam voor een Indische dynastie, zie Paladynastie